Сад божественних пісень — збірка метафізичної поезії Григорія Сковороди, укладена протягом 1770–1780-х і вперше видана у 1861 році.
 Сад божественних пісень (концерт) — хоровий концерт Івана Карабиця на вірші Григорія Сковороди, написаний 1971 року.
 Сад божественних пісень (премія) — премія імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» заснована чернігівською організацією Міжнародна літературно-мистецька академія України.
 Сад божественних пісень (срібна монета) — срібна пам'ятна монета НБУ номіналом 20 грн 2022 року карбування.